Basso ima više značenja:
 Basso, Avellino
 Basso, Cosenza
 Basso, Vicenza